Francusko-Polska Izba Gospodarcza (fr. Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne) – francusko-polska organizacja samorządu gospodarczego z siedzibą w Warszawie.

Historia 
Izba została utworzona w 1992 jako Klub Francuskiego Patronatu (Club du Patronat) który został stworzony z inicjatywy grupy przedsiębiorstw reprezentujących największe przedsiębiorstwa francuskie w Polsce (AGF, BISE, BNP, BULL, CBC, Crédit Lyonnais, Danone, France Télécom, l’Oréal, Peugeot, Renault, Rhône-Poulenc, Thomson). W 1994 klub przekształcił się we Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce (Chambre de Commerce et d'Industrie Française en Pologne), w 2015 zmieniono jej nazwę na Francusko-Polską Izbę Gospodarczą (Chambre de Commerce et d'Industrie France Pologne).

Historia w okresie międzywojennym 
Od 1919 działała w Warszawie Polsko-Francuska Izba Handlowa (Chambre de Commerce Polono-Francaise à Varsovie), z siedzibą przy ul. Szkolnej 10 (1921-1932), przy ul. Zielnej 50 (1934-1938), i w oddziale Banku Francusko-Polskiego przy ul. Czackiego 4 (1939). Skupiała 165 członków. Izba wydawała mieś. „Polska-Francja” (1937-1939).

Inne organizacje 
 Francusko-Polska Izba Rolnicza (Chambre Agricole franco - polonaise) w Warszawie w budynku Centralnego Towarzystwa Rolniczego z 1911 przy ul. Kopernika 30 (1936-1937).

Przynależność do organizacji międzynarodowych 
 CCI France International
 International Group of Chambers of Commerce - IGCC

Siedziba 
Przed przeprowadzką w 2019 w al. Jerozolimskie 93, siedziba izby mieściła się przy ul. Kruczej 16-22 (1996), ul. Świętokrzyskiej 36 (2001-2003), w Kamienicy Pod Gryfami z 1886 przy pl. Trzech Krzyży 18 (2004-2005), ul. Mokotowskiej 19 (2005-2010), ul. Widok 8 (2010-2019).

Propolski samorząd gospodarczy we Francji 
W 1920 powołano Francusko-Polską Izbę Handlową (Chambre de Commerce Franco-Polonaise), która miała siedzibę w Paryżu przy rue Godot de Mauroy 5 (1927-1934), następnie przy rue de Greffulhe 5 (1934-1938). Zrzeszała 200 członków, również w oddziale w Lyonie.

Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji (Chambre de Commerce et d’Industrie Polonaise en France) powstała w 1997 na bazie utworzonego w 1994 stowarzyszenia Francja Polska - Przedsiębiorczość (France Pologne Entreprises). Siedziba mieściła się w Paryżu w Hôtel Moufle przy Place Vendôme 16, obecnie przy rue de la Faisanderie 86 (2015-). Liczy około 280 członków. strona www

Zobacz też 
 Business France
 Ambasada Francji w Warszawie
 Ambasada RP w Paryżu
 Banque Franco-Polonaise

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 Statuts de l'organisation des empleyeurs, Chambre de commerce et d'industrie française en Pologne, Varsovie 2014
 Informator Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Warszawa 2016
 Katalog firm stowarzyszonych CCIFP 2017, Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne

Linki zewnętrzne 
 strona izby w Paryżu
 CCI France International

Przypisy 

Izby gospodarcze
Gospodarka Francji
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-francuskie